Марианти Папасивена-Захараки () e гръцка просветна деятелка и революционерка от Македония.

Биография 
Родена е в 1891 година в южномакедонския град Воден в гъркоманското семейство на поп Йоанис Сивенас, който активно подкрепя гръцката въоръжена пропаганда в Македония. С майка си и със сестра си Елена вършат куриерска работа за гръцките чети в района, складират материали в къщата си и бродират кръстовете върху шапките на андартите.

Марианти завършва Солунското гръцко девическо училище и е назначена за учителка в Бер, а по-късно във воденското село Владово и в мъгленската паланка Съботско. В Съботско служи като връзка между гръцкото консулство в Солун и ръководителя на гръцкия комитет в града, архиерейския наместник Никандър Папайоану.

В 1922 година е назначена в женското Практическо училище във Воден и заедно с Калиопи Димитриаду основават неделно училище за неграмотни работници.

Бележки 

Гръцки просветни дейци
Родени във Воден
Македонски гърци
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Гъркомани
Съботчани